Energetica – in ecologia, è la scienza che si occupa di studiare tutti quei processi che comportano un trasferimento di energia in uno o più sistemi ecologici.
Energetica – in ingegneria, è quella branca che si occupa di studiare l'energia, le sue trasformazioni e le fonti energetiche.